NEZ steht für:
 Niederelbe-Zeitung, deutsche Tageszeitung
 Die Nordelbische, eine Wochenzeitung der evangelisch-lutherischen Kirche
 Nukleares Entsorgungszentrum, geplante Anlage in der Nähe des Atommülllagers Gorleben
 Nutzheiz-Energiekennzahl, entspricht dem Heizwärmebedarf (HWB) 

Nez steht für:
 Nez (Gave de Pau), Fluss in Frankreich, Nebenfluss des Gave de Pau 

Nez ist der Familienname folgender Personen:
 Chester Nez (1921–2014), US-amerikanischer Militärangehöriger, Navajo-Code-Sprecher
 Jonathan Nez (* 1975), Präsident der Navajo Nation

nez steht für:
 Nez Perce (Sprache) (Eigenbezeichnung: Niimiipuutímt; ISO-639-3-Code), Sprache der Nez Percé

Siehe auch:
 Nez Percé
 Nez Perce County
 Netz
 Cap Blanc-Nez
 Cap Gris-Nez

Abkürzung